STI steht für:
 Flughafen Cibao in der Dominikanischen Republik als IATA-Code
 STI Group, Service Technology International
 Sachsen-Tour International, ein Radrennen
 Sail Training International, eine gemeinnützige Organisation
 Schweizerisches Tropeninstitut
 Scientific Technical Information
 Sexually Transmitted Infection, englisch für Sexuell übertragbare Erkrankung
 Shallow trench isolation, einem Verfahren in der Halbleitertechnik
 Shimano Total Integration, kombinierte Schalt-Brems-Einheiten für Fahrradschaltungen
 Signaltransduktions-Inhibitor, Substanzen, die mit wichtigen zellulären Signaltransduktionswegen interferieren bzw. diese hemmen
 Speech Transmission Index, eine Messgröße für Sprachverständlichkeit
 STI Bus, ein Schweizer Verkehrsunternehmen
 Straits Times Index, ein Aktienindex an der Singapore Exchange
 Subaru Tecnica International, ein japanisches Motorsportteam

sti steht für:
 Stieng (ISO-639-3-Code), austroasiatische Sprache in Vietnam und Kambodscha

STI